Тримулић може да се односи на:

 Тримулић Вели, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Тримулић Мали, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.